Vieillevigne – comune francese dell'Occitania
Vieillevigne – comune francese dei Paesi della Loira